Тарренц () — коммуна в Австрии, в федеральной земле Тироль.

Входит в состав округа Имст.  . Официальный код  —  70 222.

Население

Политическая ситуация 
Бургомистр коммуны — Рудольф Кёлль (местный блок) по результатам выборов 2004 года.

Совет представителей коммуны () состоит из 15 мест.

 местный блок: 9 мест.
 Партия Team Tarrenz занимает 4 места.
 Партия EVA занимает 2 места.

Примечания

Ссылки
 Официальная страница 

Общины Тироля